Albert Boudarel (1888-1969) : sculpteur français ;
 Georges Boudarel (1926-2003) : universitaire et militant communiste français.